Іноуе Каору (яп. 井上馨, いのうえかおる; 16 січня 1836 — 1 вересня 1915) — японський політичний і державний діяч, дипломат, підприємець, фінансист.
 Наґіса Каору (яп. 渚カヲル, англ. Kaworu Nagisa) — вигаданий персонаж аніме та манґи Neon Genesis Evangelion.
 Каору (музикант), Каору (яп. 薫 Kaoru) (нар. 17 лютого 1974, Хього, Осака) — японський гітарист, композитор і продюсер.
 Курімото Каору (яп. 栗本薫 Курімото Каору, 13 лютого 1953 — 26 травня 2009) — * Наґадоме Каору (яп. 永留 かおる; нар. 7 травня 1973) — японська футболістка. Вона грала за збірну Японії. Виступала в «Пліма Хам Куноїті».
 Ішікава Каору (яп. 石川 馨 Ішікава Каору?, 13.07.1915—16.04.1989) — професор Токійського ун-ту.
 Мітома Каору (яп. 三笘薫, нар. 20 травня 1997, Оїта) — японський футболіст, півзахисник.
 Фудзівара Каору (манґака), Фудзівара Каору (яп. 藤原 薫, латиніз. Fujiwara Kaoru) — японський манґака нової генерації, жіночої статі у жанрі дзьосей.
 Ікея Каору (яп. 池谷薫 Каору Ікея?, 30 листопада 1943(19431130)) — японський астроном-аматор і першовідкривач комет.
 Камія Каору, Камі́я Као́ру (яп. 神谷 薫) — головна героїня манґи та аніме-серіалу Rurouni Kenshin.
 9044 Каору (9044 Kaoru) — астероїд головного поясу, відкритий 18 травня 1991 року.
 Кадохара Каору (яп. 門原 かおる; нар. 25 травня 1970) — японська футболістка.
 Каору Кобаясі (яп. 小林 薫; 30 листопада 1968 — 21 лютого 2013) — японський педофіл і вбивця.
 Какінамі Каору (яп. 柿並 薫; нар. Японія) — японська футболістка, виступала в збірній Японії.
 Фудзівара Каору (актор) (яп. 藤原薫, латиніз. Fujiwara Kaoru) — молодий японський актор.